

Patronyme 
 Bruno Reber (19?-), tireur sportif suisse ;
 Grote Reber (1911-2002), radioastronome américain ;
 Jean-Georges Reber (1731-1816), industriel français ;
 John Reber (1858-1931), membre de la Chambre des représentants des États-Unis ;
 Jörg Reber (1974-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Napoléon Henri Reber (1807-1880), compositeur français ;
 Pascal Reber (1961-), compositeur français ;
 Roland Reber (1954-2022), réalisateur et scénariste allemand.

Toponyme 
Reber est une ville de l’État de New York, au nord-est des États-Unis.

Marque 
 Reber, confiseries de la société suisse Wander.

Homonymie de patronyme